Az alábbi lista 126 magyarországi nagyközséget tartalmaz a KSH helységnévtárának 2019. január 1-jei állapotát tükrözve, a lakónépesség- és területadatok feltüntetésével.

2013. január 1-jétől valamennyi 3000 főnél népesebb község jogosult a nagyközségi címet használni. Az e népességhatárt elérő községek száma 2019-ben 153 volt, de ezek közül csak 77 élt a nagyközséggé válás lehetőségével.

2019-ben 3000 fő lakónépesség feletti, de továbbra is községi státusú települések (az 5000 fő felettiek vastag betűkkel): Abda, Akasztó, Balástya, Balatonszabadi, Ballószög, Baracs, Bocskaikert, Ceglédbercel, Csemő, Cserszegtomaj, Csobánka, Csolnok, Dány, Délegyháza, Deszk, Domaszék, Dunabogdány, Ebes, Ecséd, Erdőkertes, Erdőtelek, Érsekvadkert, Farmos, Felsőtárkány, Gomba, Gönyű, Győrszemere, Győrújbarát, Győrzámoly, Hajdúszovát, Halászi, Hévízgyörk, Hosszúhetény, Jászalsószentgyörgy, Kakucs, Kápolnásnyék, Kengyel, Kóka, Kótaj, Környe, Kulcs, Mályi, Mende, Mikepércs, Monorierdő, Nagytarcsa, Nagyvenyim, Napkor, Nemesvámos, Nyáregyháza, Nyíracsád, Nyúl, Ópályi, Orgovány, Öttevény, Páty, Pilisborosjenő, Pilisszentiván, Ráckeresztúr, Rajka, Röszke, Sajókaza, Sóskút, Szajol, Szatymaz, Sződ, Tahitótfalu, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Telki, Tóalmás, Tószeg, Törtel, Üröm, Vámosszabadi, Verőce, Vértesszőlős, Zagyvarékas

Kapcsolódó szócikkek 

Magyarország városai

Külső hivatkozások 

Nagyközseg
Magyarország közigazgatásával kapcsolatos listák